Die Liste bietet eine Übersicht über das Jahr 1977 im Genre Country-Musik.

Top Hits des Jahres

Nummer-1-Hits 
 8. Januar – Broken down in tiny Pieces – Billy "Crash" Craddock
 15. Januar – You never miss a real good thing (Till he says goodbye) – Crystal Gayle
 22. Januar – I can't believe she gives it all to Me – Conway Twitty
 29. Januar – Let my Love be your Pillow – Ronnie Milsap
 5. Februar – Near You – George Jones und Tammy Wynette
 19. Februar – Moody Blue / She thinks I still care – Elvis Presley
 26. Februar – Say you'll stay until tomorrow – Tom Jones
 5. März – Heart Healer – Mel Tillis
 12. März – She's just an old love turned Memory – Charley Pride
 19. März – Southern Nights – Glen Campbell
 2. April – Lucille – Kenny Rogers
 16. April – It couldn't have been any better – Johnny Duncan
 23. April – She's got you – Loretta Lynn
 30. April – She's pulling me back again – Mickey Gilley
 7. Mai – Play, Guitar play – Conway Twitty
 14. Mai – Some broken Hearts never Mend – Don Williams
 21. Mai – Lukenbach, Texas (Back to the Basics of Love) – Waylon Jennings
 2. Juli – That was Yesterday – Donna Fargo
 9. Juli – I'll be leaving alone – Charley Pride
 16. Juli – It was almost like a Song – Ronnie Milsap
 6. August – Rollin' with the flow – Charlie Rich
 20. August – Way Down – Elvis Presley
 27. August – Don't it Make My Brown Eyes Blue – Crystal Gayle
 24. September – I've already loved you in my Mind – Conway Twitty
 1. Oktober – Daytime Friends – Kenny Rogers
 8. Oktober – Heaven's just a Sin away – The Kendalls
 5. November – I'm just a Country Boy – Don Williams
 12. November – More to Me – Charley Pride
 19. November – The Wurlitzer Prize (I Don't Want to Get Over You) – Waylon Jennings
 3. Dezember – Here You Come Again – Dolly Parton

Weitere große Hits 
 Adios Amigo – Marty Robbins
 (After sweet Memories) Play born to loose again – Dottsy
 Are you ready for the Country – Waylon Jennings
 Blue Bayou – Linda Ronstadt
 Bluest Heartache of the Year – Kenny Dale
 Born Believer – Jim Ed Brown und Helen Cornelius
 Burning Memories – Mel Tillis
 Cheap Perfume and Candlelight – Bobby Borchers
 Country Party – Johnny Lee
 Crazy – Linda Ronstadt
 Desperado – Johnny Rodriguez
 Don't be angry – Donna Fargo
 Don't let me touch You – Marty Robbins
 Don't throw it all away – Dave & Sugar
 East Bound and Down – Jerry Reed
 Fools fall in Love – Jacky Ward
 From Graceland to the Promiseland – Merle Haggard
 Georgia keeps pulling on my Ring – Conway Twitty
 Hangin' On – Vern Gosdin
 Head to Toe – Bill Anderson
 Heard it in a Love Song – Marshall Tucker Band
 Honky Tonk Memories – Mickey Gilley
 I can't help myself (Here comes that Feeling) – Eddie Rabbitt
 I can't love you enough – Conway Twitty und Loretta Lynn
 I don't know why (I just do) – Marty Robbins
 I don't wanna cry – Larry Gatlin with Family & Friends
 I got the Hoss – Mel Tillis
 I love you a thousand Ways – Willie Nelson
 I'll do it All over again – Crystal Gayle
 I'm getting good at missing you (Solitaire) – Rex Allen Jr.
 I'm sorry for you my Friend – Moe Bandy
 I'm the only Hell (Mama ever raised) – Johnny PayCheck
 If it ain't love by now – Jim Ed Brown und Helen Cornelius
 If Practice makes perfect – Johnny Rodriguez
 If we're not back in love by Monday – Merle Haggard
 The King is gone – Ronnie McDowell
 Knee Deep in Loving You – Dave & Sugar
 Let me down easy – Cristy Lane
 (Let's get together) One Last Time – Tammy Wynette
 Liars one, believers zero – Bill Anderson
 Light of a clear blue morning – Dolly Parton
 Love is Just a Game – Larry Gatlin with Family & Friends
 Making Believe – Emmylou Harris
 Margaritaville – Jimmy Buffett
 Married But Not to Each Other – Barbara Mandrell
 Midnight Angel – Barbara Mandrell
 Mockingbird Hill – Donna Fargo
 The Movies – Statler Brothers
 One of a Kind – Tammy Wynette
 Paper Rosie – Gene Watson
 The Rains Came – Freddy Fender
 Ramblin' Fever – Merle Haggard
 Roses for Mama – C. W. McCall
 Saying hello, saying I love you, saying goodbye – Jim Ed Brown und Helen Cornelius
 Shame On Me – Donna Fargo
 Slide Off Of Your Satin Sheets – Johnny PayCheck
 A Song in the Night – Johnny Duncan
 Southern California – George Jones and Tammy Wynette
 Statues without Hearts – Larry Gatlin with Family & Friends
 Still the One – Bill Anderson
 Sunflower – Glen Campbell
 A Tear Fell – Billy "Crash" Craddock
 That's the Way Love Should Be – Dave & Sugar
 ‘Til the End – Vern Gosdin
 Torn between two Lovers – Mary MacGregor
 Two Dollars in the Jukebox – Eddie Rabbitt
 Two less lonely People – Rex Allen Jr.
 Uncloudy Day – Willie Nelson
 We can't go on living like this – Eddie Rabbitt
 Why can't he be you – Loretta Lynn
 Why Lovers turn to Strangers – Freddie Hart
 Y'all come back Saloon – Oak Ridge Boys
 Yesterday's Gone – Vern Gosdin
 You Light Up My Life – Debby Boone
 (You never can tell) C'est La Vie – Emmylou Harris
 You're free to go – Sonny James
 You're Man loves you Honey – Tom T. Hall

Alben (Auswahl) 
 Changes in Latitudes, Changes in Attitudes – Jimmy Buffett (ABC)
 Daytime Friends – Kenny Rogers (United Artists)
 Here You Come Again – Dolly Parton (RCA)
 I Remember Patsy – Loretta Lynn (MCA)
 It Was Almost Like a Song – Ronnie Milsap (RCA)
 Kenny Rogers – Kenny Rogers (United Artists)
 Ol' Waylon – Waylon Jennings (RCA)
 Southern Nights – Glen Campbell (Capitol)

Geboren 
 9. Mai –  Tami Neilson
 13. Mai – Ilse DeLange

Gestorben 
 16. August – Elvis Presley
 19. Oktober – Joseph Ernest Willis

Neue Mitglieder der Hall of Fames

Country Music Hall of Fame 
 Merle Travis (1917–1983)

Nashville Songwriters Hall of Fame 
 Johnny Cash (1932–2003)
 Woody Guthrie (1912–1967)
 Merle Haggard (1937–2016)
 Kris Kristofferson (* 1936)

Die wichtigsten Auszeichnungen

Grammy Awards 
 Best Female Country Vocal Performance – Elite Hotel von Emmylou Harris
 Best Male Country Vocal Performance – (I'm A) Stand By My Woman Man von Ronnie Milsap
 Best Country Performance By A Duo Or Group – The End Is Not In Sight (The Cowboy Tune) von Amazing Rhythm Aces
 Best Country Instrumental Performance – Chester And Lester von Chet Atkins & Les Paul
 Best Country Song – Broken Lady von Larry Gatlin

Academy of Country Music 
 Entertainer Of The Year – Mickey Gilley
 Song Of The Year – Don't The Girls All Get Prettier At Closing Time – Mickey Gilley – Baker Knight
 Single Of The Year – Bring It On Home – Mickey Gilley
 Album Of The Year – Gilley's Smoking – Mickey Gilley
 Top Male Vocalist – Mickey Gilley
 Top Female Vocalist – Crystal Gayle
 Top Vocal Duo – Conway Twitty und Loretta Lynn
 Top New Male Vocalist – Moe Bandy
 Top New Female Vocalist – Billie Jo Spears

Country Music Association 
 Entertainer of the Year – Ronnie Milsap
 Song of the Year – Lucille – Roger Bowling / Hal Bynum
 Single of the Year – Lucille – Kenny Rogers
 Album of the Year – Ronnie Milsap Live – Ronnie Milsap
 Male Vocalist of the Year – Ronnie Milsap
 Female Vocalist of the Year – Crystal Gayle
 Vocal Duo of the Year – Jim Ed Brown / Helen Cornelius
 Vocal Group of the Year – Statler Brothers
 Instrumentalist of the Year – Roy Clark
 Instrumental Group of the Year – Original Texas Playboys

Einzelnachweise 

Musik 1977
1977